Wengenmayer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Wengenmayer (1926–2021), deutscher Fußballschiedsrichter
 Tobias Wengenmayer (* 1977), deutscher Mediziner